Чемпионат Азии по самбо 2019 года прошёл в Нью-Дели (Индия) 10-16 сентября.

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт

Женщины

Командный зачёт

Боевое самбо

Командный зачёт

Ссылки 
 

Чемпионаты Азии по самбо
Чемпионаты Азии в 2019 году
Спорт в Индии в 2019 году
Чемпионаты Азии в Индии
Международные спортивные соревнования в Нью-Дели
Сентябрь 2019 года
2019 год в самбо